Катидрал-Паркуэй:

 Катидрал-Паркуэй – 110-я улица — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Broadway – Seventh Avenue Line
 Катидрал-Паркуэй – 110-я улица — станция Нью-Йоркского метро, расположена на IND Eighth Avenue Line.